Дубровский, Александр:
 Дубровский, Александр Афанасьевич (1900—1970) — советский государственный и партийный деятель, первый секретарь Чкаловского и Талды-Курганского обкомов ВКП(б).
 Дубровский, Александр Григорьевич (род. 1954) — советский борец классического стиля.
 Дубровский, Александр Михайлович (род. 1948) — российский историк, профессор Брянского университета.